Дутли може да се отнася за:

 Черничево, до 1934 година Дутли, село в България;
 Дутли или Дутлия, на гръцки Елеонас, село в дем Сяр, Гърция.